Blackledge ist der Familienname folgender Personen:

 Gary Blackledge (* 1958), nordirischer Fußballspieler
 Todd Blackledge (* 1961), US-amerikanischer Footballspieler
 William Blackledge († 1828), US-amerikanischer Politiker
 William Salter Blackledge (1793–1857), US-amerikanischer Politiker

im NRHP gelistete Objekte:
 Blackledge River Railroad Bridge, in Colchester, Connecticut, ID-Nr. 86002109
 Blackledge-Gair House, in Cresskill, New Jersey, ID-Nr. 83001469
 Blackledge-Kearney, in Alpine, New Jersey, ID-Nr. 84002537